Adam Gunn – atleta statunitense
 Adam Gunn – attore statunitense